Име Џејсон Рричардсон може се односити на:
 Џејсон Ричардсон (кошаркаш), амерички професионални кошаркаш
 Џејсон Ричардсон (атлетичар), амерички атлетичар светски првак 2011. на 110 м препоне
 Џејсон А. Ричардсон, аустралијси радио водитељ